Тадич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Тадич, Борис (род. 1958) — президент Сербии (2004—2012).
 Тадич, Бранко (род. 1973) — сербский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Тадич, Дарио (род. 1990) — австрийский футболист.
  (1929-2007) — сербский актёр.
 Тадич, Душан (род. 1988) — сербский футболист.
 Тадич, Йорьо (1899—1969) — сербский историк.
 Тадич, Йосип (род. 1987) — хорватский футболист.
 Тадич, Люба (1929—2005) — сербский актёр.
 Тадич, Любомир (1925—2013) — профессор философии, член Сербской академии наук и искусств, политик, отец Бориса Тадича.
  (род. 1952) — боснийский юрист, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (2003—2006).
 Тадич, Мери (род. 1982) — скрипачка швейцарской группы Eluveitie, имеющая хорватские корни.
 Тадич, Новица (1949—2011) — сербский поэт.
 Тадич, Огнен (род. 1974) — политик Республики Сербской.
 Тадич, Элизабет (род. 1976) — австралийская велогонщица.